Мифлин има више значења:
 Округ Мифлин (Пенсилванија)
 Мифлин (Охајо)
 Мифлин (Пенсилванија)